Чемпионат Люксембурга по футболу 1983/1984 — 70-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1983/1984
Люксембург
Люксембург
1983 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1984 году